Вестберг — фамилия:

 Вестберг, Карин (1859—1942) — шведская художница по текстилю.
 Вестберг, Юн (1915—2002) — шведский спортсмен-лыжник.

См. также 
 Вестбери